Die Saison 2012/13 der Oberliga Hamburg war die 68. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die fünfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft sicherte sich der Aufsteiger FC Elmshorn mit neun Punkten Vorsprung auf Altona 93. Da der FC Elmshorn zwar die Lizenz für die folgende Regionalliga-Saison beantragt und erhalten, die Meldung aber später zurückzog, vertrat die viertplatzierte Eintracht Norderstedt die Oberliga Hamburg in den Spielen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Dort gelang der Mannschaft der Aufstieg.

Die Abstiegsränge belegten der USC Paloma Hamburg, der SV Lurup und der FC Bergedorf 85.

Aus der Landesliga Hamburg stiegen der SV Blankenese aus der Staffel Hammonia und der Oststeinbeker SV aus der Staffel Hansa jeweils als Meister auf. In den Aufstiegsspielen der beiden Vizemeister setzte sich der TuS Dassendorf durch und stieg als dritte Mannschaft auf, während der SC Alstertal-Langenhorn als unterlegene Mannschaft der Aufstiegsspiele durch den Aufstieg von Norderstedt der vierte Aufsteiger war.

Der Torschützenkönig wurde Jan Lüneburg vom FC Elmshorn mit 22 Treffern.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
Für den Aufstieg in die Regionalliga Nord ist der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit den Meistern der Schleswig-Holstein-Liga und Bremen-Liga sowie dem Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Hamburg
Die drei Mannschaften auf den Plätzen 16 bis 18 der Oberliga Hamburg steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Landesligen ab. In Abhängigkeit von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nord aus dem Hamburger Fußball-Verband sowie der Aufsteiger in die Regionalliga Nord steigt die Anzahl der Absteiger auf maximal fünf Vereine.
 Aufstieg in die Oberliga Hamburg
Aus den Landesliga-Staffeln Hammonia und Hansa steigen die beiden Meister auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Die Vizemeister der beiden Landesliga-Staffeln spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen zunächst einen weiteren Aufsteiger in die Oberliga aus.

Nachdem das Hinspiel mit 1:1 zu Ende gegangen war, siegte Dassendorf im Rückspiel auf heimischem Platz und sicherte sich den Aufstieg in die Oberliga. Dadurch, dass Norderstedt wenige Tage später als Vertreter der Oberliga Hamburg den Aufstieg in die Regionalliga Nord schaffte, stieg auch die unterlegene Mannschaft des SC Alstertal-Langenhorn in die Oberliga auf.

|}

Weblinks 
 Oberliga Hamburg 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Oberliga Hamburg 2012/13